Торос — многозначное понятие:
 Торос — нагромождение обломков льда.

Топоним 
 Торос — остров в Кольском заливе Баренцева моря.
 Торос — озеро в Карелии, на трассе Беломорско-Балтийского канала.
 Торос — озеро в Муезерском районе Республики Карелии, бассейн Суны.
 Торос — озеро в Муезерском районе Республики Карелии, бассейн Суны.
 Торос — озеро в Кондопожском районе Республики Карелии, бассейн Суны.
 Торос — село в Болгарии.

Прочее 
  — мужское армянское имя.
 «Торос» — хоккейный клуб, выступающий в ВХЛ.
 Торос, Аннелиес (род. 1995) — бельгийская модель, выигравшая конкурс Мисс Бельгия 2015.
 Торос — советский сорт ярового ячменя (создан в 1987 году).

Примечания 

{